Наро:
 Наро — коммуна в Италии.
 «Наро» — южнокорейская ракета-носитель, известная под несколькими названиями, в частности, KSVL-1.
 Наро — южнокорейский космодром.
 Наро — огласовка «О» в тибетском языке.
 Наро — один из койсанских языков (ветвь чу-кхве).

Сокращения 
 НАРО — Неспецифические адаптационные реакции организма